Блатна — город в Чехии, в районе Страконице, с водным замком в центре искусственного озера и пейзажным парком вокруг него.
 Блатна — средневековый водный замок в городе Блатна Южночешского края в 95 км южнее Праги, один из старейших в Чехии.

См. также 
 Горни-Блатна — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.